El Capitán primero Leoncio Morán Michel fue un militar mexicano que participó en la Guerra Cristera.

Nació el 21 de septiembre de 1908 en San Gabriel, Jalisco, siendo hijo de José Manuel Morán Montenegro (nieto por línea materna del coronel Miguel Montenegro Villalvazo) y María F. Michel López (hermana de Isidro Michel López y nieta del político Pedro Michel Corona). Durante la lucha armada se hizo llamar con el alias de Miguel Montenegro, que hacía referencia a su abuelo el Coronel Miguel Montenegro Villalvazo, que se había casado con Filomena Michel. Participó en el Asalto de Manzanillo conjuntamente con el mayor Anatolio Partida, el Capitán Rubén Guízar Oseguera, el general Manuel Michel, el mayor Candelario B. Cisneros y el general Miguel Anguiano Márquez. Apenas iniciado el avance le mataron el caballo a Morán, y fue rechazado. Falleció el 4 de junio de 1977 con 68 años de edad en la ciudad de Colima, Colima. Fue primo de los jefes cristeros Isaías Villa Michel y Matías Villa Michel, además de abuelo del diputado Leoncio Morán Sánchez.

Familia

Referencias 

 HERNÁNDEZ CORONA, Genaro (2009). «Los Cristeros toman el puerto de Manzanillo». G.H.C.. México.

Véase también 
 Principales Jefes y Oficiales Cristeros

Nacidos en San Gabriel (Jalisco)
Guerra Cristera
Fallecidos en Colima (ciudad)